Boardman kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Boardman (Florida)
Boardman (North Carolina)
Boardman (Ohio)
Boardman (Oregon)

en naar de volgende personen:
Chris Boardman, een Engelse wielrenner
Peter Boardman, een Engelse bergbeklimmer